Csehország
 Bílá, település a Frýdek-místeki járásban
 Bílá, település a Libereci járásban
 Bílá, Číměř településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban